Turó del Pi Gros (Castellar del Vallès), muntanya al municipi de Castellar del Vallès (Vallès Occidental).
 Turó del Pi Gros (Lloret de Mar), muntanya al municipi de Lloret de Mar (Selva).
 Turó del Pi Gros (Sant Quirze Safaja), muntanya al municipi de Sant Quirze Safaja (Moianès).